Captain Midnight – serie radiofonica statunitense trasmessa dal 1938 al 1949
Captain Midnight – fumetto statunitense degli anni 40, adattamento della serie radiofonica
Captain Midnight (Captain Midnight) – serial cinematografico statunitense, adattamento della serie radiofonica
Le avventure di Jet Jackson (Captain Midnight) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1954 al 1956, adattamento della serie radiofonica
John R. MacDougall – ingegnere elettronico statunitense autore di una clamorosa protesta trasmessa sulla televisione satellitare HBO il 27 aprile 1986